Torresmo, iguaria de carne suína
Torresmo (palhaço)
Turma do Chico Bento - o porco de estimação de Chico Bento
Aldo Torresmo

Desambiguação